Le mot spécification est employé dans plusieurs domaines :
 en génie logiciel, l’étape de spécification sert à décrire un programme en s'axant prioritairement sur les besoins notamment fonctionnels ;
 en biologie du développement, la spécification est le phénomène par lequel les cellules et les tissus se transforment, se spécialisent, et divergent spécifiquement à chaque espèce pour finalement la singulariser des autres espèces ;
 Spécification (norme technique).